Il singolare del torneo di tennis ABN AMRO World Tennis Tournament 1981, facente parte della categoria Grand Prix, ha avuto come vincitore Jimmy Connors che ha battuto in finale Gene Mayer 6-1, 2-6, 6-2.

Teste di serie 

 Jimmy Connors (campione)
 Gene Mayer (finale)
 Wojciech Fibak (semifinali)
 Yannick Noah (quarti di finale)

 Brian Gottfried (semifinali)
 Balázs Taróczy (primo turno)
 Vijay Amritraj (secondo turno)
 Bob Lutz (primo turno)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

ABN AMRO World Tennis Tournament 1981